Liverpool Football Club é um clube de futebol de Liverpool, em Anfield. O clube foi fundado em 1892, depois de um desentendimento entre a diretoria do Everton FC e o presidente do clube John Houlding, dono tambem do estádio da equipe, o Anfield. O desacordo entre as duas partes sobre o aluguel do estádio resultou que o Everton FC foi para o Goodison Park de Anfield, o que deixou Houlding com um estádio vazio. Assim, ele fundou o Liverpool FC para utilizar o estádio. o Liverpool venceu o titulo da Primeira Divisão Inglesa pela primeira vez em 1901; desde então, o clube ganhou mais de dezessete títulos da liga, juntamente com sete FA Cups e oito EFL Cups. Eles também foram coroados campeões do futebol Europeu, em cinco ocasiões, ao vencer a Liga dos Campeões da UEFA, em 1977, 1978, 1981, 1984 e 2005. O clube foi um dos 22 membros fundadores da Premier League, quando foi formada em 1992.

No final da temporada 2017-18, a equipe havia gasto 103 temporadas no principal escalão do sistema de ligas do futebol inglês e 11 na segunda. A tabela mais abaixo detalha cada conquista e artilheiro da equipe sênior, desde sua primeira aparição na Lancashire League e FA Cup durante a temporada 1892-93 até a mais atual, temporada 2017-18 . Detalhes da temporada abandonada de 1939-40 e registros não oficiais do período durante a Segunda Guerra Mundial não estão incluídos.

História 
O Liverpool F.C. foi fundado em 1892, depois de uma disputa de aluguel entre o arrendatário de Anfield, John Houlding, e o Everton FC, que deixou Houlding com o estádio, mas nenhum clube para jogar nele. Assim, Houlding funda a equipe Liverpool F.C. para ocupar o estádio. Em sua primeira temporada, o Liverpool venceu a Lancashire League, e foram eleitos para a Liga de Futebol da Segunda Divisão para a temporada 1893-94 , conseguindo a façanha de ganhar o título sem perder um jogo. Sua primeira temporada na Primeira Divisão, terminou em rebaixamento, sendo promovidos novamente na temporada seguinte. O Liverpool FC venceu a Primeira Divisão pela primeira vez na temporada 1900-01, e chegou a sua primeira Final da Taça da Inglaterra em 1914, onde perdeu por 1-0 frente ao Burnley. Que ganhou seu primeiro back-to-back títulos em 1921-22 e 1922-23 as estações do ano; esta foi a sua última êxito até o 1946-47 temporada, quando eles reconquistaram o título da liga. Relegado na temporada 1953-54 a equipe não consegue recuperar o seu lugar na Primeira Divisão até a temporada 1962-63 com Bill Shanklyr como treinador.

A equipe participou pela primeira vez nas competições Europeias na temporada 1964-65 , a temporada que representou o primeiro triunfo do Liverpool FC na FA Cup.  Eles venceram seu primeiro troféu Europeu, a Taça UEFA, durante a temporada 1972-73.  O clube conquistou a Liga dos Campeões da UEFA durante a temporada 1976-77, vencendo a novamente no ano seguinte.  A equipe ganhou sua primeira dobradinha, quando venceu o Campeonato da Liga e a FA Cup, na temporada 1985-86, e durante a temporada 2000-01, época em que ganhou mais uma Tríplice coroa , esta composta da FA Cup, Copa da Liga e da Copa da UEFA. A outra Tríplice coroa do Liverpool FC ocorreu quando a equipe venceu a Liga, a Copa Europeia e a Copa da Liga, durante a temporada 1983-84.

Chave 

PL = Premier League
Divisiao 1 = Football League First Division
Divisao 2 = Football League Second Division
Lancs = Lancashire League
P = Partidas jogadas
W = Jogos ganhos
D = Jogos empatados
L = Jogos perdidos
F = Gols a favor
A = Gols contra
Pts = Pontos
Pos = Posição final

QR3 = Terceira Rodada Qualificatória
R32 = Rodada 32
R16 = Round 16
R1 = Rodada 1
R2 = Rodada 2
R3 = Rodada 3
R4 = Rodada 4
R5 = Rodada 5
R6 = Rodada 6
Grp = Fase de grupos
QF = Quartas de finais
SF = Semifinais

Temporadas 
Correta e verificada até o final da temporada 2016-17.

Notes 

A.  As contagens de gols são apenas para as competições listadas; Amistosos não são incluidos. As divisões não estão classificadas alfabeticamente, mas com base na posição que foram adicionadas no Sistema da liga do futebol Inglês naquele momento

B.  De 1896–97 até 1980–81, dois pontos erão creditados por uma vitória, e um ponto por empate. A partir da temporada de 1981–82 três pontos eram creditados por uma vitória.

C.   O Liverpool foi promovido após vencer o Newton Heath 2–0 em uma partida de teste. Promoções e Relegações foram decididas por partidas teste até a temporada 1898-99 no futebol Inglês.

D.    Liverpool were relegated after losing 1–0 to Blackburn Rovers in a test match.

E.    Liverpool were promoted after winning two and drawing one of four test matches, which were played at home and away against Small Heath and West Bromwich Albion.

F.    31 goals in First Division.

G.    30 goals in First Division.

H.  From 1939 to 1993, in the event of a draw, the Charity Shield would be shared between the two competing teams, with each team having possession of the trophy for six months.

I.  32 goals in First Division.

J.  26 goals in First Division.

K.  18 goals in Premier League, joint top scorer with Chris Sutton of Blackburn Rovers and Dion Dublin of Coventry City.

L.  18 goals in Premier League, joint top scorer with Jimmy Floyd Hasselbaink of Leeds United and Dwight Yorke of Manchester United.

M.   Teams finishing third in their group at the first group stage of the Champions League enter the UEFA Cup/Europa League at round three.

N.  31 goals in Premier League.

O.  32  goals in Premier League.

Referências 

 Geral

 

 Especifico

Links externos 

 

Listas de futebol da Europa